Крузадо () — многозначный термин.

 Португальский крузадо — старинная португальская монета, чеканившаяся в XV—XIX веках.
 Альфонсодеоуро — первые крузадо, отчеканенные при короле Афонсу V.
 Бразильский крузадо — денежная единица Бразилии в 1986—1989 годах.
 Новый крузадо — денежная единица Бразилии в 1989—1990 годах.